Sorbets (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sorbets (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje